Tscherkaske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Tscherkaske (Nowomoskowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Tscherkaske (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk

 Tscherkaske (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky

siehe auch:
 Tscherkasskoje